Лазурь:

 Лазурь — один из оттенков голубого цвета, цвет минерала азурита и красителя азур, цвет неба в ясный день. 
 Лазурь (геральдика) — традиционное название для синего цвета в геральдике.
 Лазурь — вид лакокрасочного материала, образующего прозрачное покрытие, через которое хорошо видна структура дерева, в отличие от лаков обладает меньшей кроющей способностью.

 Лазурь (река) —  река в черте города Тверь, правый приток Тьмаки.
 Сормовский завод «Лазурь» - завод в Нижнем Новгороде, в советское время производивший телевизоры "Лазурь".
 "Лазурь" () - 82-мм противоградовая ракета производства болгарской компании "Арсенал"